Hrvatska nogometna liga (također i kao Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga) je bila liga trećeg ranga natjecanja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1980./81.  
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bio Solin.

Ljestvica 

 Solin je postao član Druge savezne lige - Zapad.
 Novi članovi lige:
 Bukovica Kistanje
 Lokomotiva Zagreb
 Rovinj
 Slavonija Slavonska Požega

Rezultatska križaljka 

Izvori:

Unutarnje poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u nogometu
 Dalmatinska liga 1980./81. 
 Regionalna liga Rijeka-Pula 1980./81. 
 Regionalna liga Slavonije i Baranje 1980./81. 
 Liga Zagrebačke regije 1980./81.

Vanjske poveznice

Izvori 
 Miroslav Matovina: 80 godina NK Segesta : [1906-1986], Sisak, 1986., str. 237
 Ivan Jurić: Narona / Neretva : 1919 - 1994, Metković, 1995., , str. 226 
  

1980-81 
1980-81 Hrvatska